BlueScope Steel — австралийский производитель стального проката, имеющий производственные площадки в Австралии, Новой Зеландии, азиатско-тихоокеанском регионе и Северной Америке. Компания была выделена из BHP Billiton в 2002 году, как BHP Steel и переименована в BlueScope Steel 17 ноября 2003 года. Компания имеет листинг на Австралийской бирже ценных бумаг, биржевой тикер — BSL.

Штаб-квартира компании размещена в небоскрёбе Bluescope Steel Centre по адресу Коллинс-Стрит 120, в Мельбурне.

В компании работает 17 500 сотрудников. Крупнейший завод компании расположен в Порт Кембла, около Вуллонгонга, в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Ежегодное производство на этом заводе составляет 5 миллионов тонн стали.

Компания производит слябы, горячекатанную сталь, автомобильную и гальванизированную сталь,  сталь с покрытием ZINCALUME (55 % алюминий-цинк), и окрашенную сталь под брендом COLORBON. Производство лужёной стали прекращено в марте 2007.

Пол О’Молли (бывший CFO компании BlueScope Steel) заменил Кирби Адамса на должности CEO в октябре 2007 года.

Основные производства 
 Порт Кембла около Вуллонгонга в регионе Иллаварра.
 Гастингс около Мельбурна.
 Гленброк около Вайику, Новая Зеландия

Спонсорская деятельность 
 BlueScope Steel Youth Orchestra
 Southern Stars, Wollongong

См. также 
 New Zealand Steel

Ссылки 
 BlueScope Steel Australia
 BlueScope Steel Australia Corporate Website
 Butler Manufacturing (a North American subsidiary that makes pre-fab buildings)

Сталелитейные компании Австралии